Intertotocupen 2004 var 2004 års upplaga av Intertotocupen (eller Tipscupen). Det spelades fem rundor (inklusive finalerna) och tre lag kvalificerade sig för Uefacupen 2004/2005; Lille, Schalke 04 och Villarreal.

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Semifinaler

Finaler

Se även
Uefa Champions League 2004/2005
Uefacupen 2004/2005

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
  Officiell webbplats
  RSSSF

2004
Fotbollssäsongen 2004
2004 i Europa